(litt. « château de cartes ») peut faire référence à :

Cinéma 
 House of Cards, film muet américain réalisé par Alice Guy et sorti en 1917.
 Un cri dans l'ombre (), film américain réalisé par John Guillermin et sorti en 1968.
 Le Château de cartes (House of Cards), film américain réalisé par Michael Lessac et sorti en 1993.
 House of Cards, film australien réalisé par Ian Chinsee et sorti en 2013.

Télévision 
 Château de cartes (), série télévisée britannique diffusée sur la BBC en 1990.
 , série télévisée américaine adaptée de la précédente et diffusée sur Netflix entre 2013 et 2018.
 , téléfilm américain diffusé pour la première fois en 2001 sur NBC.

Musique 
 , album du groupe Saga sorti en 2001 ;
 , chanson du groupe Radiohead figurant sur leur septième album, In Rainbows ;
 House of Cards, chanson du groupe Scorpions figurant sur leur dix-huitième album, Return to Forever.